Райф:

 Райф — деревня в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Райф-ам-Гартзе — курорт на границе Австро-Венгрии с Италией.
 Райф, Кристиан — немецкий легкоатлет, который специализируется в прыжках в длину.
 Райф, Оскар (1847—1899) — немецкий музыкальный педагог и композитор.
 Райф, Якоб Фридрих (1810—1879) — немецкий философ, профессор.

См. также 
 Рейф

Примечания